Василе́вская (, , ) — русская, белорусская, украинская и польская фамилия, женская форма фамилии .

Известные носительницы 
 Василевская, Ванда Львовна (1905—1964) — польская и советская писательница, поэтесса и драматург, сценарист, общественный деятель.
 Василевская, Вероника Казимировна (1912—1982) — советский ботаник, анатом и морфолог растений.
 Василевская, Елена Васильевна (род. 1978) — российская волейболистка.
 Василевская, Лариса Николаевна (урожд. Матюхина; род. 1950) — советская и российская артистка балета, педагог.
 Василевская, Лидия Константиновна (род. 1973) — российская легкоатлетка.
 Василевская, Людмила Алексеевна (урождённая: Березина, псевдоним: Днипрова Чайка; 1861—1927) — украинская писательница и поэтесса.
 Василевская, Светлана Васильевна (род. 1971) — советская и российская волейболистка.

См. также